Ардова — фамилия, женская форма фамилии Ардов. Известные носители:
 Ардова, Анна Борисовна (род. 1969) — советская российская актриса театра, кино и телевидения.
 Ардова, Вера Вульфовна (Владимировна) (урождённая Шифрина, 1923—2000) — российский филолог-германист, педагог, автор учебников и хрестоматий по немецкому языку.
 Ардова, Мира Валерьяновна (род. 1940) — советская и российская актриса, Заслуженная артистка РСФСР.
 Ардова, Софья Сергеевна (род. 1993) — актриса.